Это список станций Севильского метрополитена — системы линий метрополитена в Севилье (Испания). На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери.

Линии и станции

Линия 1 

Севильский метрополитен